Список составлен по данным «Иллюстрированного адрес-календаря Бессарабской губернии», выпущенного Бессарабским губернским статистическим комитетом в 1914 году. Сопоставление названий населённых пунктов и определение их современной территориальной принадлежности производилось с использованием «Специальной карты Европейской России» И. А. Стрельбицкого (1865—1871) и виртуальных атласов.

По состоянию на 1914 год Хотинский уезд состоял из 12 волостей. Площадь уезда составляла 3 985,2 км2, население 307 959 человек (1896).

Бричанская волость

Грозинская волость

Данкоуцкая волость

Единецкая волость

Кельменецкая волость

Клишковская волость

Липканская волость

Новоселицкая волость

Романкоуцкая волость

Рукшинская волость

Секурянская волость

Сталинештская волость

Примечания 

Хотинский уезд